Ю́жное Са́во или Южный Саво (, ) — область на юго-востоке Финляндии. Административный центр в Миккели. Другие значительные города — Пиексямяки и Савонлинна. Крупнейшее озеро — Хаукивеси (площадь 620 км²). Наивысшая точка — Пауккуланмяки () в Кангасниеми, свыше 225 метров над уровнем моря.

Муниципалитеты 
В Южном Саво 14 общин (муниципалитетов), три из которых городские, остальные — сельские.

Экономика 
По ВВП на душу населения в 2017 г. регион занимал 17-е место (из 19 регионов) в Финляндии с показателем 27 043 евро на человека.

Примечания

Ссылки 
 Etelä-Savo — Регион Южное Саво,,
 Онлайн гид по городу и региону Савонлинна, входящего в состав Южное Саво
 Savonlinna

Южное Саво